Зия — многозначный термин.

Персоналии 
 Зия, Камар (род. 1954) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1976 года.
 Зия, Касим (род. 1961) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Зия, Кязим (настоящая фамилия Кязимзаде; 1896—1956) — азербайджанский и советский актёр, режиссёр, преподаватель Азербайджанского театрального института.
 Зия, Ясин (род. 19??) — афганский военный и политический деятель.

Другое 
 Зия (имя) — турецкое имя;
 Зия (ансамбль) — Детский хореографический ансамбль имени Зии Бажаева.